Vink, vinken of vinkje kan verwijzen naar:
 Vink (vogel), Fringilla coelebs
 Vinkachtigen of Vinken, de familie Fringillidae van de vogels
 Vinkje (symbool) het symbool ✔, dat kan worden ingevuld ter bevestiging
 Het Vinkje, een keurmerk, genoemd naar dit symbool
 Zie ook selectievakje
 Vink (Kerkrade), een wijk in de gemeente Kerkrade
 Vink (Beekdaelen), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen
 Blinde vink
 Slavink
 Vink (podcast), een Nederlandse podcast
 Vink (tekenaar), pseudoniem van de striptekenaar Khoa Vinh

Personen met achternaam Vink
 Jaffe Vink, Nederlands filosoof
 John Vink, Belgisch fotograaf
 Kevin Vink, Nederlands voetballer
 Marciano Vink, Nederlands voormalig voetballer
 Peter Vink (muzikant), Nederlands bassist
 Peter Vink (schrijver), Nederlands schrijver
 Pieter Vink, Nederlands scheidsrechter
 Piet Vink (acteur), Nederlands acteur
 Piet Vink (wethouder), wethouder van Den Haag

Zie ook 
De Vink (doorverwijspagina)